Мирандиља има више значења:

 Мирандиља (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мирандиља (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику